Pogostost priimka Herberstein je bila po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 manjša kot 5 oseb.

Znani  nosilci priimka 
 Žiga Herberstein (1486—1566),  habsburški diplomat in zgodovinar
 Žiga Krištof Herberstein (1644—1716), ljubljanski škof
 Karel Janez grof Herberstein (1719—1787), ljubljanski škof

Glej tudi 
 Herbersteini

Zunanje povezave